Martina Lenzini – calciatrice italiana
 Umberto Lenzini – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore statunitense naturalizzato italiano